Ez a lista a Dörmögőék kalandjai című magyar bábfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Első évad (1987)

Második évad (1990)

Harmadik évad (1997) 

Televíziós sorozatok epizódlistái